Пушницкий — русская фамилия. Известные носители:

 Пушницкий, Виталий Юрьевич (род. 1967) — российский художник, живописец и график, скульптор.
 Пушницкий, Николай (1870—1921) — российский яхтсмен, входил в олимпийскую сборную России.